Caduta di Kabul (1996)
 Caduta di Kabul (2001)
 Caduta di Kabul (2021)